

Geografia 
 Tourville-en-Auge – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Tourville-la-Campagne – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Tourville-la-Chapelle – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Tourville-la-Rivière – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Tourville-les-Ifs – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Tourville-sur-Arques – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Tourville-sur-Odon – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Tourville-sur-Pont-Audemer – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Tourville-sur-Sienne – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia

Marina 
 Classe Tourville – classe di navi della Marine nationale francese

Persone 
 Anne de Tourville – scrittrice francese
 Anne Hilarion de Costentin de Tourville – ammiraglio francese, comandante della flotta di Luigi XIV
 Camille Tourville – wrestler e manager di wrestling canadese